Ла-Романь () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Ла-Романь () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни